het streekje Ruiten
het vm. waterschap De Ruiten (waterschap)
de molen De Ruiten (molen) van dit schap